Berserker má různé významy:
Berserkové

V médiích:
Berserker (album, Amon Amarth)
Berserker (album, Beast in Black)